|-
| 140701 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140702 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140703 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140704 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140705 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140706 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140707 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140708 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140709 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140710 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140711 - ||  || 16 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140712 - ||  || 21 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140713 - ||  || 20 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140714 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140715 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140716 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140717 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140718 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140719 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140720 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140721 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140722 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140723 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140724 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140725 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140726 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140727 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140728 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140729 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140730 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140731 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140732 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140733 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140734 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140735 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140736 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140737 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140738 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140739 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140740 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140741 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140742 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140743 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140744 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140745 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140746 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140747 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140748 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140749 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140750 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140751 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140752 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140753 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140754 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140755 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140756 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140757 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140758 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140759 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140760 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140761 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140762 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140763 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140764 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140765 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140766 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140767 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140768 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140769 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140770 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140771 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140772 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140773 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140774 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140775 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140776 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140777 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140778 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140779 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140780 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140781 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140782 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140783 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140784 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140785 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140786 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140787 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140788 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140789 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140790 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140791 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140792 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140793 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140794 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140795 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140796 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140797 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140798 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140799 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140800 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-